Бартоломью Огбече (; 1 октября 1984, Огоджа, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий индийского клуба «Хайдарабад».

Участник чемпионата мира по футболу 2002.

Клубная карьера 
Будучи подростком, Огбече появился во французском клубе «Пари Сен-Жермен», за клуб он дебютировал в сезоне 2001/02. Но он так и не сумел обосноваться в клубе, лечился от травмы бедра и два раза уходил в аренду. В июне 2005 года он покинул команду. После краткого времени в ОАЭ Огбече переехал в Испанию, сначала в «Алавес» из второй лиги. Но баски не смогли выйти в Примеру, и игрок перешёл в получивший повышение «Реал Вальядолид». После двух сезонов редкого выхода на поле Огбече подписал однолетний контракт с «Кадисом», где стал лучшим бомбардиром клуба. Но команда вылетела, и он не стал продлевать контракт, отправившись в Грецию. Отыграв сезон в местной «Кавале», форвард перебрался в «Мидлсбро», подписав контракт до конца сезона. Свой первый гол за новый клуб он забил в ворота «Кардифф Сити» 17 декабря 2011 года. Во время зимнего трансферного окна 2014 года Огбече стал игроком нидерландского клуба «Камбюр».

Карьера в сборной 
В составе сборной Нигерии игрок провёл 2 матча на Кубке мира 2002. Всего же за сборную Огбече провёл 11 матчей, забив три гола.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте cup2002 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Аль-Джазира»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Херес»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»
Игроки ФК «Керала Бластерс»
Игроки ФК «Мумбаи Сити»